Kazuhisa Kawahara (Gyōda, 29 de janeiro de 1987) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Albirex Niigata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata